

Botanica 
 Habanero – cultivar di peperoncino
 Habanero Chocolate – cultivar di peperoncino
 Habanero Orange – cultivar di peperoncino
 Habanero Red Savina – cultivar di peperoncino

Altro 
 HabanerO Edizioni – casa editrice italiana
 Sexteto Habanero – gruppo musicale cubano